

Persone
 Bonacini – cognome italiano
 Carlo Bonacini (1867-1944) – matematico e fisico italiano
 Federico Bonacini (1999) – cestista italiano
 Michael Bonacini (1960) – chef gallese-canadese

Altro
 Carrozzeria Neri & Bonacini – carrozzeria automobilistica